Сен-Мартьяль ():
 Сен-Мартьяль — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Сен-Мартьяль — коммуна во Франции, в департаменте Гар.
 Сен-Мартьяль — коммуна во Франции, в департаменте Жиронда.
 Сен-Мартьяль — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.
 Сен-Мартьяль — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Сен-Мартьяль — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта.